De Centrosaurini zijn een groep plantenetende ornithischische dinosauriërs, behorend tot de Ceratopia.

Fylogenetisch onderzoek toonde in de jaren negentig aan dat de ceratopide Centrosaurinae verdeeld konden worden in een tak met Centrosaurus en een tak waarop Pachyrhinosaurus zich bevond. Die laatste klade werd de Pachyrhinosaurini genoemd maar voor de andere tak ontbrak nog een naam.

In 2016 voorzagen Michael J. Ryan, Robert Holmes, Jordan Mallon, Mark Loewen en David C. Evans hierin door de Centrosaurini te benoemen. De klade werd gedefinieerd als de groep omvattende Centrosaurus apertus en alle soorten nauwer verwant aan Centrosaurus dan aan Pachyrhinosaurus canadensis. De naam heeft de vorm van een tribus of geslachtengroep. De Life Science Identifier is 43C3C1C9-4FE9-415CBE65-5B5F2EFBA711.

Mogelijke Centrosaurini zijn verder Coronosaurus, Rubeosaurus, Spinops en Styracosaurus. De groep bestaat uit grote planteneters uit het Campanien van Noord-Amerika en wordt getypeerd door grote osteodermen op de schildranden, een hoge neushoorn en korte wenkbrauwhoorns, een combinatie die overigens ook bij andere groepen Ceratopidae voorkomt.

Een mogelijke stamboom toont het volgende kladogram:

Literatuur
, 2017, "A basal ceratopsid (Centrosaurinae: Nasutoceratopsini) from the Oldman Formation (Campanian) of Alberta, Canada", Canadian Journal of Earth Sciences 54 doi: 10.1139/cjes-2016-0110

Ceratopia